Dobravica je ime več naselij v Sloveniji:

 Dobravica, občina Ig
 Dobravica, občina Radovljica
 Dobravica, občina Šentjernej
 Dobravica pri Velikem Gabru, občina Trebnje

Naselja v Sloveniji